Tuopte (Samisch: Duobdi) is de aanduiding van een gebied binnen de Zweedse gemeente Kiruna. De streek is gelegen tussen het Torneträsk en de grens met Noorwegen. Binnen het gebied zijn de volgende aanduidingen verwant:  
Tuopteberg
Tuoptekloof
Tuoptemeer
Noordelijke Tuoptemeren
Westelijke Tuopterivier
Oostelijke Tuopterivier
Duoptevarazat.